Dix-Sept-Octobre ou XVII-Octobre ou  17-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Édifice 

 Pont du 17 octobre 1961 à Mostaganem en Algérie.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Au Burkina Faso et partout dans le monde : le  est la Journée mondiale du refus de la misère.

En France et en Algérie,
 Le  : répression policière contre les manifestations en faveur de l'indépendance de l'Algérie, à Nanterre, La Courneuve, etc. 
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Dix-Sept-Octobre » et « XVII-Octobre »

Graphie « 17-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 17 de Octubre » ou « Diecisiete de Octubre »
 Mexique : événement non connu
 Calle 17 de Octubre, à Cuernavaca, dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des édifices

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
17